Владимирский 61-й пехотный полк
 61-й танковый Житомирский Краснознамённый полк
 61-й штурмовой авиационный Краснознамённый полк
 61-й истребительный авиаполк узбекских ВВС (61-й ИАП) — переименован из 115-го гвардейского истребительного Оршанского орденов Кутузова и Александра Невского авиационного полка (115-й ГИАП), переданного в 1992 году Узбекистану. Базировался на аэродроме Какайды.
 61-й отдельный гвардейский тяжёлый танковый полк